bronsttijd, een periode waarin dieren een drang hebben om te paren
Oestrus (geslacht), vliegengeslacht van horzels uit de familie Oestridae